Arte
 Cosmic Thing, obra de arte de Damián Ortega.

 Música
 Cosmic Thing, álbum de estudio de la banda The B-52's.